|}

Belege